Passarella – frazione del comune italiano di San Donà di Piave, nella città metropolitana di Venezia
 Passarella di Sotto – frazione del comune italiano di Jesolo, nella città metropolitana di Venezia
 Daniel Passarella –  dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore argentino
 Fabrizio Passarella – artista italiano
 Chiesa di Santa Maria della Passarella – chiesa di Milano